Ehrl steht für:

 Ehrl, Dorf und Stadtteil von Scheßlitz im oberfränkischen Landkreis Bamberg

Ehrl ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Ehrl (1855–1929), deutscher Ingenieur und Opernsänger
 Wolfgang Ehrl (1912–1980), deutscher Ringer